Barga steht für:

 Barga (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Barga (Mongolen), mongolische Volksgruppe, ansässig in der Region Hulun Buir
 Barga (Syrien), ein spätbronzezeitliches Kleinkönigreich in Nordsyrien
 Barga (Toskana), eine italienische Gemeinde in der Provinz Lucca

 Corpus Barga (1887–1975), spanischer Dichter, Schriftsteller und Journalist